E80 etc.  bezeichnet als Abkürzung:

 die Europastraße 80, von Portugal bis Iran
 Toyota Corolla E80, ein PKW-Modell
 im ICD-10-Code der Medizin einen Komplex von Stoffwechselkrankheiten: Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels, inklusive der Defekte von Katalase und Peroxidase:
 E80.0: Hereditäre, Erythropoetische und angeborene erythropoetische Porphyrie
 E80.1: Porphyria cutanea tarda
 E80.2: Sonstige Porphyrie, Hereditäre Koproporphyrie
 E80.3: Defekte von Katalase und Peroxidase: Akatalasämie, Akatalasie, Takahara-Syndrom
 E80.4: Gilbert-Meulengracht-Syndrom
 E80.5: Crigler-Najjar-Syndrom
 E80.6: Dubin-Johnson-Syndrom, Rotor-Syndrom
 E80.7: Störung des Bilirubinstoffwechsels

E 80:
 Chrysler E-80, ein PKW-Modell aus den 1920er Jahren
 DR-Baureihe E 80, elektrische Rangierlokomotive der Deutschen Reichsbahn und später der Deutschen Bundesbahn

E80